Окси́д свинцю́ може означати:
 Оксид свинцю(II), PbO
 Оксид свинцю(IV), діоксид свинцю, PbO2
 Оксид свинцю(II,IV), 2PbO·PbO2, Pb3O4

Багатозначні терміни
Оксиди
Сполуки свинцю